El término sánscrito sanjaya o sanyaiá puede referirse a:

 sanyaiá: ‘completamente victorioso’; el término aparece ya Rig-veda (el texto más antiguo de la India, de mediados del II milenio a. C.), el Átharva-veda y el Aitareia-brahmana.
 viśvāmitrasya sañyaiá, ‘victoria completa de Visuá Mitra’, nombre de un chatur-ajá (un sacrificio de soma que dura cuatro [chatur] días [aja]), según el Pancha-vimsa-bráhmana.
 sanyaiá: un tipo de organización militar, según el Kamandakíia-nitisara.

Personajes mitológicos indios 

 Sanjaya o Sanyaiá: personaje del Majábharata (texto épico-religioso del siglo III a. C.). Era un sutá, que trabajaba como cochero y consejero del rey ciego Dritarastra.
 Sanyaiá, nombre de uno de los cien hijos de Dritarastra, personajes del Majábharata.
 Sanyaiá, nombre de Viasa, el autor del Majábharata.
 Sanyaiá, nombre de un jefe de los monstruosos iaksás, según textos budistas.
 Sanyaiá, nombre de un hijo de Suparsua, según el Visnú-purana.
 Sanyaiá, nombre de un preceptor, según textos budistas.
 Sanyaiá, nombre de varios sāmans, según el Arsheia-brahmana.
 Sanyaiá, nombre de un hijo de Prati o Pratiksatra, según el Bhagavata-purana (del siglo XI d. C.).
 Sanyaiá, nombre de un hijo de Bharmiasua, según el Bhagavata-purana.
 Sanyaiá, nombre de un hijo de Rananyaia, según el Bhagavata-purana.

Personas relevantes 

 Sanyaia Belathaputta (siglo IV a. C.), asceta agnóstico indio.
 Sanyaia de Mataram (732-746), fundador del reino Mataram.
 dinastía Sanjaya, una antigua dinastía hinduista que gobernó el reino Mataram (Java) en el I milenio d. C.
 Sanjaya Lall (1940-2005), economista indio en Oxford (Inglaterra).
 Sanjaya Fernando (1982-), entrenador de polo ceilandés.
 Sanjaya Malakar (1989-), cantante estadounidense, participante en el programa de televisión American Idol.

Notas 

Palabras en sánscrito
Nombres indostánicos
Nombres masculinos